Nechama ist ein Personenname.

 Nechama Tec (* 1931), Soziologin
 Nechama Leibowitz (1905–1997), Bibelwissenschaftlerin